

Personnalités de patronyme Tétrault 

 Albany Tétrault, décédé à 85 ans, en 2010, fondateur de Albany Tétrault Meubles inc. de Saint-Hyacinthe, époux de Réjane Jacques.
 Alfred Tétrault, tailleur réputé de la ville de Québec, ayant confectionné le costume du Bonhomme Carnaval et l'Effigie du Bonhomme qui est le passeport officiel du Carnaval de Québec depuis la création de ce festival en 1955.
 Lisa Tetrault, Ph.D., professeur associé à l'University de Carnegie Mellon. Auteur de plusieurs volumes publiés sur l'affirmation des femmes aux États-Unis.
 Oza Tétrault (-) a été un gérant et homme politique fédéral et municipal du Québec.
 Roland Tétrault, maire de 1976 à 1980 et de 1992 à 2000, à Val d'Or, Abitibi-Témiscamingue, Québec, Canada.
 Samuel Tétrault, champion patineur artistique, récipiendaire de deux titres canadiens au niveau novice et junior, avec sa partenaire sportive Jessica Dubé.

Entreprises 
 Cabinet McCarthy-Tétrault, au Québec, au Canada.
 Firme Rivet, Robillard & Tétrault, au Québec, au Canada.
 Albany Tétrault Inc Meubles et Electroménagers, à Saint-Hyacinthe, au Québec, Canada.

Toponymes 

Canada (Québec)
 Boulevard Tétrault, Val-d'Or (Ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue.
 Lac Tétrault, Saint-Zénon (Municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière.
 Rue Tétrault, Brossard (Ville), Longueuil, Montérégie.
 Rue Tétrault, Saint-Mathias-sur-Richelieu (Municipalité), MRC Rouville, Montérégie.
 Rue Tétrault, McMasterville (Municipalité), MRC La Vallée-du-Richelieu, Montérégie.
 Rue Tétrault, quartier LaSalle, Montréal.
 Rue Tétrault, quartier Saint-Laurent, Montréal.
 Ruisseau Tétrault, Bromont (Ville), Brome-Missisquoi, Montérégie.
 Ruisseau Tétrault, Saint-Barnabé-Sud (Municipalité), MRC Les Maskoutains, Montérégie.
 Chemin du Lac-Tétrault, Saint-Zénon (Municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière.
 Ruisseau de décharge Tétrault-Blanchet, Saint-Charles-sur-Richelieu (Municipalité), MRC La Vallée-du-Richelieu, Montérégie.
 Ruisseau Tétrault-Breault, Dunham (Ville), Brome-Missisquoi, Montérégie.

Voir aussi
Tétreault
Thériault
Patronyme québécois